

Vita
Insegnante alle scuole elementari dal 1962 al 1998, è stato docente di Pedagogia generale e identità, compiti e programmazione dell'insegnamento della religione cattolica all'Istituto superiore di scienze religiose di Padova.
Da qualche anno è, inoltre, docente di Didattica dell'I.R.C. alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, rappresentante  dei docenti nel Consiglio dell'Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova e membro della Consulta per la pastorale scolastica della Diocesi di Padova.
Ideatore del concorso internazionale scarpetta d'oro, concorso riservato agli illustratori per l'infanzia, e del concorso internazionale L'O di Giotto, concorso riservato agli illustratori per l'infanzia sul tema religioso.

Opere
La scuola come «centro di ricerca» (per la parte riguardante Tecniche di ricerca sociale), La scuola, Brescia, 1972
Otto e trenta - letture per la classe 3ª elementare, in collaborazione con Giacomo Luzzagni e Luigi Nardo, Juvenilia, Bergamo, 1972
Otto e trenta - letture per la classe 4ª elementare, in collaborazione con Giacomo Luzzagni e Luigi Nardo, Juvenilia, Bergamo, 1972
Otto e trenta - letture per la classe 5ª elementare, in collaborazione con Giacomo Luzzagni e Luigi Nardo, Juvenilia, Bergamo, 1972 
Educare all'umanità: obiettivi di una ricerca, Emi, Bologna, 1976
Quaderni di Studi sociali, IRSSAE, Venezia, 1976
Come si fa ricerca sociale, La scuola, Brescia, 1977 
Una piaga sociale: il lavoro minorile, La scuola, Brescia, 1977
Storie di briganti e draghi parlanti, Editrice La scuola, Brescia, 1979
Letta per caso sulla punta del naso e altre storie, La scuola, Brescia, 1979
I diritti del fanciullo, in collaborazione con Giuseppe Pagotto, La scuola, Brescia, 1981
Cerchiamo e scopriamo - sussidiario per la classe 3ª elementare (per la parte dedicata alla storia), La scuola, Brescia, 1981
Cerchiamo e scopriamo - sussidiario per la classe 4ª elementare (per la parte dedicata alla storia), La scuola, Brescia, 1981
Cerchiamo e scopriamo - sussidiario per la classe 5ª elementare (per la parte dedicata alla storia), La scuola, Brescia, 1981
Essere giovani oggi - indagine sociale sulla situazione giovanile, Regione Veneto, 1985
Educare alla pace, Diocesi di Padova, 1986  
La ricerca sociale, La scuola, Brescia, 1986
Storia, geografia e studi sociali (in collaborazione con Italo Fiorin e altri), La scuola, Brescia, 1990   
Itinera - Programmazione e insegnamento della religione cattolica per gli insegnanti elementari della Diocesi di Padova (1ª ciclo), Diocesi di Padova, 1992
Itinera - Programmazione e insegnamento della religione cattolica per gli insegnanti elementari della Diocesi di Padova (2ª ciclo), Diocesi di Padova, 1992
Le mappe del sapere - sussidiario per la classe 3ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1996 
Le mappe del sapere - sussidiario per la classe 4ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1996 
Le mappe del sapere - sussidiario per la classe 5ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1996 
Guida all'animazione per le letture di «Aladdin», Elmedi, Milano, 1996 
Guida all'animazione per le letture di «Robinson», Elmedi, Milano, 1996
Il Dio che ama la vita - Guida didattica all'insegnamento della religione cattolica - 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1996 
Il Dio che ama la vita - Guida didattica all'insegnamento della religione cattolica - 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1996
Animazione alla lettura - Testo di animazione alla lettura per insegnanti e genitori, Morelli, Dolo, 1996
Il gatto con gli stivali - Catalogo del 1º Premio internazionale Scarpetta d'oro - illustratori per l'infanzia, Villaggio grafica, Noventa Padovana, 1996 
Base tre - sussidiario per la classe 3ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1997
Base quattro - sussidiario per la classe 4ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1997
Base cinque - sussidiario per la classe 5ª elementare (per la parte dedicata alla geografia), Elmedi, Milano, 1997
Il tesoro nascosto - Guida didattica all'insegnamento della religione cattolica - 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1997  
Il tesoro nascosto - Guida didattica all'insegnamento della religione cattolica - 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1997 
Bravo chi legge! Letture per la classe 3ª elementare (in collaborazione con Fulvio Panzeri), Piemme, Casale Monferrato, 1997  
Bravo chi legge! Letture per la classe 4ª elementare (in collaborazione con Fulvio Panzeri), Piemme, Casale Monferrato, 1997 
Bravo chi legge! Letture per la classe 5ª elementare (in collaborazione con Fulvio Panzeri), Piemme, Casale Monferrato, 1997 
Guida a «Bravo chi legge», Piemme, Casale Monferrato, 1997 
Schede attive di religione per la classe 1ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 1997  
Schede attive di religione per la classe 2ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 1997  
Lezioni di storia, geografia e studi sociali - Guida per l'insegnante per la classe 3ª elementare, Elmedi, Milano, 1997
Lezioni di storia, geografia e studi sociali Guida per l'insegnante per la classe 4ª elementare, Elmedi, Milano, 1998
Nuovi sussidi operativi per il catechismo CEI «Io sono con voi», Piemme, Casale Monferrato, 1998  
Nuovi sussidi operativi per il catechismo CEI «Venite con me», Piemme, Casale Monferrato, 1998  
Nuovi sussidi operativi per il catechismo CEI «Sarete miei testimoni», Piemme, Casale Monferrato, 1998 
Nuovi sussidi operativi per il catechismo CEI - Guida per l'insegnamento, Piemme, Casale Monferrato, 1998  
Schede attive di religione per la classe 3ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 1998 
Schede attive di religione per la classe 4ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 1998  
Il tesoro del pirata - letture per la classe 1ª elementare, Elmedi, Milano, 1999 
Il tesoro del pirata - letture per la classe 2ª elementare, Elmedi, Milano, 1999 
Il tesoro del pirata - Guida per gli insegnanti, Elmedi, Milano, 1999 
Le mie schede di religione - Per il 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1999  
Le mie schede di religione - Per il 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1999  
Alfabetiere murale - Alfabetiere tridimensionale con 46 schede da ritagliare, Elmedi, Milano, 1999 
Le mie schede di lingua - 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 1999
Scrittura creativa per il testo «Scrittore anch'io» (di Guido Quarzo) - classe 3ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 2000 
Scrittura creativa per il testo «Scrittore anch'io» (di Guido Quarzo) - classe 4ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 2000 
Scrittura creativa per il testo «Scrittore anch'io» (di Guido Quarzo) - classe 5ª elementare, Piemme, Casale Monferrato, 2000 
Nuovi programmi di religione cattolica (in collaborazione con Sara Ferraresso), Diocesi di Padova, 2000 
Il grande gioco dei gatti Bianchi - Gioco da tavolo per bambini delle scuole elementari, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2000
L'O di Giotto - Catalogo del 1º Concorso internazionale di illustrazione per l'infanzia sul tema «Il Vangelo del Giubileo», Gregoriana Editrice, Padova, 2000
Vivere nella pace, Guida per gli insegnanti di religione cattolica - Per il 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2000
Vivere nella pace, Guida per gli insegnanti di religione cattolica - Per il 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2000
Vivere nella pace - Per il 1° ciclo, Casale Monferrato, Piemme, 2000 
Vivere nella pace - Per il 2° ciclo, Casale Monferrato, Piemme, 2000 
Linea del tempo - Strumento didattico per la scuola elementare, Piemme, Casale Monferrato, 2000
Il Vangelo di Luca - Illustrato da Alessandra Cimatoribus (curatore), Editrice Messaggero Padova, Padova, 2000
La Bibbia raccontata ai bambini - Schede di riflessione, Piemme, Casale Monferrato, 2001
Il Vangelo di Matteo - Illustrato da Alida Massari (curatore), Editrice Messaggero Padova, Padova, 2001
Il grande gioco dell'euro - Gioco educativo, ELI, Recanati, 2001
I colori del sacro - Catalogo della mostra omonima esposta a Padova, Toronto, Tokio, Vilnius, Atalanta (consulenza didattica), 2002
La stella del mattino - testo di religione cattolica per il 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2002
La stella del mattino - testo di religione cattolica per il 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2002
La stella del mattino - Guida per gli insegnanti di religione cattolica - 1° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2002
La stella del mattino - Guida per gli insegnanti di religione cattolica - 2° ciclo, Piemme, Casale Monferrato, 2002
Il Vangelo di Giovanni - Edizione illustrata (curatore), Editrice Messaggero, Padova, 2002
Il Vangelo di Marco - Edizione illustrata (curatore), Editrice Messaggero, Padova, 2002
Rita da Cascia, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2002
Teresa di Lisieux, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2002
Ciao maestro, Raffaello Editrice, Ancona, 2002
Mariele. Un'artista, un'educatrice, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2003
Storie ed attività con il catechismo «Venite con me» - Vol. 2: Schede, Elledici, Torino, 2003
Storie ed attività con il catechismo «Venite con me» - Vol. 1: Storie, riflessioni, laboratori, Elledici, Torino, 2003
Le parabole di Gesù, ELI, Recanati, 2004
La vita di Gesù, ELI, Recanati, 2004
Storie ed attività con il catechismo «Io sono con voi» - Vol. 1: Storie, riflessioni, laboratori, Elledici, Torino, 2004
Storie ed attività con il catechismo «Io sono con voi» - Vol. 2: Schede, Elledici, Torino, 2004
Ginetta, una vita per la gloria di Dio, Edizioni Messaggero Padova, Padova 2004
Ginetta, il fiore più bello, Editars, Spinea, 2004               
Agenda scolastica Mondadori, Edumond, Milano, 2004
Mio nonno era un ciliegio - Animazione alla lettura, Edumond, Milano, 2004 
Elisabetta, una madre dal cuore grande (direzione di collana), Editars, Spinea, 2004 
Giustina, generosa testimone di Gesù, Editars, Spinea, 2004 
Piero Casello, Sorrisi e carezze di Dio, (curatore), Novagrafica, Camponogara, 2005
Storie ed attività con il catechismo «Sarete miei testimoni» - Vol. 1: Storie, riflessioni, laboratori, Elledici, Torino, 2005
Storie ed attività con il catechismo «Sarete miei testimoni» - Vol. 2: Schede, Elledici, Torino, 2005
Il mio Natale pop-up!, (ideazione/direzione) Elledici, Torino, 2005
Gesù di Nazaret, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2006
Non c'era una volta..., Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2006
I campanili raccontano. Testo di I.R.C. per la 4ª e 5ª classe elementare, Elledici-Piccoli, Torino, 2007
Don Luigi Sturzo, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2007
Gianni Gennari, Gocce di Vangelo (curatore), Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2009
Don Tonino Bello - L'alfabeto della vita (curatore, con Renato Brucoli), Edizioni Paoline, Milano, 2009
Il calendario dell'Avvento - Illustrazioni di Alida Massari (testi), Edizioni Paoline, Milano, 2009
Tonino Bello - 365 finestre aperte sull'eterno (curatore, con Renato Brucoli), Elledici, Torino, 2009
Tonino Bello (curatore, con Renato Brucoli), Nuove Parabole - Edizioni Insieme, Terlizzi, 2009
Padre Leopoldo, Edizioni San Leopoldo, Padova, 2010
Padre Leopoldo, Elledici, Torino, 2010
Massimo. Una vita tra gli ultimi, Edizioni Messaggero Padova, Padova, 2011
L'ora di catechismo. Quaderno operativo per il catechismo Cei «Io sono con voi». Vol. 1, Elledici, Torino, 2011
L'ora di catechismo. Guida per catechisti e genitori al sussidio operativo di «Io sono con voi». Vol. 1, Elledici, Torino, 2011
L'ora di catechismo. Quaderno operativo per il catechismo Cei «Venite con me». Vol. 2, Elledici, Torino, 2011
L'ora di catechismo. Guida per catechisti e genitori al sussidio operativo di «Venite con me». Vol. 2, Elledici, Torino, 2011
L'ora di catechismo. Quaderno operativo per il catechismo Cei «Sarete miei testimoni». Vol. 3, Elledici, Torino, 2011
L'ora di catechismo. Guida per catechisti e genitori al sussidio operativo di «Sarete miei testimoni». Vol. 3, Elledici, Torino, 2011
Incontri di gioia. Albo. Sussidio operativo per il catechismo «Lasciate che i bambini vengano a me», Elledici, Torino, 2012
Incontri di gioia. Guida. Sussidio operativo per il catechismo «Lasciate che i bambini vengano a me», Elledici, Torino, 2012	
La più bella storia d'amore. Libro pop-up (testi), Paoline Editoriale Libri, Milano, 2012
Giovanni Paolo I - Un anno con papa Luciani (curatore, con Loris Serafini), Paoline Editoriale Libri, Milano, 2012
 Cresima è bello, Elledici, Torino, 2014
 Che cosa sì... che cosa no, Elledici, Torino, 2014
 Coding – Programmare è un gioco! – Quaderno operativo, De Agostini Scuola, Milano, 2015
 Coding – Programmare è un gioco! – Guida per insegnanti, De Agostini Scuola, Milano, 2015
 Conosciamo Gesù, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2015
 Ciao sorella ape. I temi dell'Enciclica Laudato sì di papa Francesco narrati ai bambini, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2015
 Raccontami tutto di Gesù, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2016
 Guida Coding – Primi passi nella programmazione e nello storytelling, De Agostini Scuola, Milano, 2016
 Alla scoperta degli angeli custori, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2017

Note